Wyniki Grand Prix Niemiec, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Niemiec.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Gerd Riss. Ponownie kontuzjowanego Josha Larsena zastąpił Mikael Karlsson. W nawiasach podano numery stałe.

 (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (3) Craig Boyce (Australia)
 (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (5) Tommy Knudsen (Dania)
 (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone) (10) Jan Stæchmann (Dania)
 (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
 (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (16) Gerd Riss (Niemcy)
 (10) Jan Stæchmann (Dania) (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja) (19)) Peter Karlsson (Szwecja)

Wyniki

Opis 
Po słabym początku Tommy Knudsen (dwa razy 17 miejsce) wygrał Wielką Nagrodę Niemiec i awansował o 5 lokat. Liderem klasyfikacji pozostał Hans Nielsen, pomimo że nie wygrał dotąd żadnej z trzech rund. Polak Tomasz Gollob zajął odlęgłą 14 lokatę i spadł z 4. na 7. pozycję.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Polski
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1995
 Sezon żużlowy 1995

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Niemiec 1995

Niemcy
1995
1995 w Niemczech